Nero:
 Nero — британский электронный дуэт, играющий в стиле драм-н-бейс и дабстеп.
 Nero — многофункциональный мультимедийный пакет.
 Nero AG — компания занимающаяся разработкой и дистрибуцией решений для работы с мультимедиа.
 Nero Burning ROM — программа для записи и создания образов CD и DVD, доступная как в составе пакета, так и отдельно.
 Nero ShowTime — программа-плеер видео- и аудиофайлов.
 Nero Wave Editor — аудиоредактор, входящий в состав мультимедийного комплекса Nero. См. также